Plusieurs filles de rois de France ont porté le prénom de Catherine, notamment :
 Catherine de France (1378-1388), comtesse de Montpensier, fille de Charles V, roi de France et de Jeanne de Bourbon, épouse (1386) de Jean, comte de Montpensier, fils de Jean de Berry
 Catherine de Valois ou de France (1401-1437), reine d'Angleterre, fille de Charles VI, roi de France et d'Isabeau de Bavière, épouse 1420 de Henri V, roi d'Angleterre

 Catherine de France ou de Valois (v. 1431/2-1446), comtesse de Charolais, fille de Charles VII, roi de France, et de Marie d'Anjou, épouse (1440) du futur Charles le Téméraire, alors comte de Charolais et unique héritier du duc de Bourgogne Philippe le Bon

Homonymie capétienne